#VolleyWrocław – polski kobiecy klub siatkarski z Wrocławia. Obecnie zespół występuje w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet.

Historia

Chronologia nazw 
 (1945–1990): KS Gwardia Wrocław
 (1990–2004): ZEC ESV Gwardia Wrocław
 (2004–2006): ZEC SV Gwardia Wrocław
 (2006–2007): Dialog Gwardia Wrocław
 (2007–2012): Impel Gwardia Wrocław
 (2012–2018): Impel Wrocław
 (2018–2018): Volleyball Wrocław (przejściowo od nazwy spółki zarządzającej drużyną)
 (2018–): #VolleyWrocław

Sukcesy 
  Mistrzostwa Polski
  2. miejsce: 2014
  3. miejsce: 1958, 1960, 1986, 2016
  Puchar Polski:
  2. miejsce: 1961, 2003, 2004
  3. miejsce: 1986
  Puchar Challenge
3. miejsce: 2013 4. miejsce: 2010
 PreZero Grand Prix PLS
  1. miejsce: 2021,  2022
  2. miejsce: 2020

Kadra zespołu w sezonie 2022/2023 
 Trener:  Michal Mašek
 Drugi trener:  Bartłomiej Bartodziejski
 Fizjoterapeuta:  Artur Hnida
 Lekarz:  Krzysztof Zimmer 
 Menedżer:  Patryk Kupis
Statystyk:  

 

|}

Obcokrajowcy w drużynie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa zespołu

 

Kluby siatkarskie w województwie dolnośląskim
Sport we Wrocławiu
Kluby siatkarskie założone w 1945